Luciano Viveiros (Rio de Janeiro, é um advogado brasileiro que atua há mais de 37 anos na profissão. Bacharel pela PUC e Mestre em Direito Econômico pela UCAM. Fundador da Escola de Advocacia da OAB RJ, professor de pós graduação da FGV e UNIFOA. Autor de obras jurídicas na área do Direito do Trabalho.

Biografia 
Luciano Viveiros estima o poder do trabalho para realizar mudanças.

Advogado com mais de 37 anos de experiência, atua em seu próprio escritório de advocacia no Centro do Rio de Janeiro. Ao longo de sua carreira, não há registros de representações de clientes, advogados e/ou magistrados e como "Ficha Limpa" segue na advocacia como um exemplo de profissional.

Viveiros iniciou sua carreira em São Paulo em 1983 como Assessor Jurídico da Prefeitura de São Paulo e no Ministério do Trabalho nas gestões de Mário Covas e Almir Pazzianotto, respectivamente. Atou como advogado do Sindicato dos Comerciários de SP, Edições Paulinas e do Grupo Treze e Paulista. De volta ao Rio de Janeiro em 1992, advogou para empresas do Grupo Shell e em importantes escritórios de advocacia como Castro, Barros, Sobral & Gomes e Mascaro Nascimento Advogados Associados.

Mestre em Direito Econômico pela UCAM, Especialista em Processo pela UNIFOA e Bacharel em Direito pela PUC/Rio. Fundador da Escola Superior de Advocacia da OAB RJ e  professor de Pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas e UNIFOA. Autor de várias obras jurídicas publicadas pela SARAIVA, REVISTA DOS TRIBUNAIS, LTR, FGV e Fórum.

Luciano Viveiros foi candidato à Presidência da OAB/RJ em 2009 pela chapa "OAB DE PORTAS ABERTAS", disputando as eleições com Wadih Damous e Lauro Schuch. Renovou sua candidatura em 2012 na Chapa “Renova OAB”, concorrendo com Felipe Santa Cruz e Carmen Fontenelle. Pela Chapa "NOSSA OAB" em 2015 ficou na segunda colocação no embate com Felipe Santa Cruz. Em 2018 com a chapa "OAB PRA VOCÊ", Viveiros concorreu com outros seis candidatos e ao terminar o pleito na segunda posição restou tornando-se a maior liderança de oposiçao na defesa da TRANSPARÊNCIA e da otimização no relacionamento entre advogados, magistrados e serventuários com objetivo de acelerar o andamento dos processos judiciais.

Obra 
• CLT COMENTADA PELA REFORMA TRABALHISTA - 9a. Ed. (Fórum Editora).
• CLT PRÁTICA - 8ª ED. - Comentários artigo por artigo
• Direito e Processo do Trabalho - Casos Práticos
• CLT 1.000 perguntas e respostas (Editora Saraiva)
• Direito do Trabalho - Conflitos, Soluções e Perspectivas (Edições Trabalhistas)
• Recuperação de Empresas - Uma Múltipla Visão da Nova Lei (Editora Fundação Getúlio Vargas)
• Contraprestação Salarial do Empregado na Invenção (LTR Editora)

Advogados do Rio de Janeiro (estado)